

MA 

  MAA – Aéroport international de Chennai, Inde
  MAB – Marabá, PA, Brésil
  MAC – Macon (Herbert Smart Downtown Airport), GA, États-Unis
  MAD – Madrid (Barajas), Espagne
  MAE – Madera Municipal Airport, CA, États-Unis
  MAF – Midland International Airport, TX, États-Unis
  MAG – Madang, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MAH – Mahon (Minorque), Îles Baléares, Espagne
  MAI – Mangochi, District de Mangochi, Malawi
  MAJ – Majuro (International Airport), îles Marshall
  MAK – Aéroport de Malakal, Soudan du Sud
  MAL – Mangole, Îles Sula, Moluques, Indonésie
  MAM – Matamoros, Mexique
  MAN – Aéroport de Manchester, Manchester, Royaume-Uni
  MAO – Manaus (Eduardo Gomes), AM, Brésil
  MAP – Mamai, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MAQ – Mae Sot, Thailande
 MAR – Aéroport international La Chinita, Maracaibo, Venezuela
 MAS – Manus Island (Lorengau), Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MAT – Aéroport de Tshimpi (Matadi), République démocratique du Congo
 MAU – Maupiti, Îles de la Société, Polynésie française
 MAV – Maloelap Airport, îles Marshall
  MAW – Malden (Municipal Airport), MO, États-Unis
 MAX – Matam, Sénégal
 MAY – Mangrove Cay, Bahamas
 MAZ – Mayaguez (Eugenio Maria de Hostos), Puerto Rico

MB 

 MBA – Aéroport international Moi (Mombasa), Kenya
  MBB – Marble Bar, Western Australia, Australie
 MBC – Mbigou, Gabon
 MBD – Mmabatho, Bophuthatswana (Int'l), Afrique du Sud
 MBE – Monbetsu, Japon
  MBF – Mt. Buffalo, Australie
  MBG – Mobridge Municipal Airport, SD, États-Unis
  MBH – Maryborough, Queensland, Australie
 MBI – Mbeya, Tanzanie
 MBJ – Aéroport international Donald Sangster (Montego Bay), Jamaïque
  MBK – Matupa, Brésil
  MBL – Manistee County-Blacker Airport, MI, États-Unis
 MBM – , Afrique du Sud
  MBN – Mount Barnett, Western Australia, Australie
 MBO – Mamburao, Philippines
 MBP – Moyobamba, Région de San Martín, Pérou
 MBQ – Mbarara, Ouganda
 MBR – Mbout, Mauritanie
  MBS – Tri City International Airport (Midland, Bay City et Saginaw), MI, États-Unis
 MBT – Masbate, Philippines
 MBU – Mbambanakira, Îles Salomon
 MBV – Masa, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MBW – Moorabbin Airport, Victoria, Australie
 MBX – Maribor, Slovénie
  MBY – Moberly (Omar N. Bradley Airport), MO, États-Unis
  MBZ – Maués, AM, Brésil

MC 

 MCA – Macenta, Guinée
  MCB – McComb (Pike County), MS, États-Unis
  MCC – Sacramento (Mc Clellan Air Force), CA, États-Unis
  MCD – Mackinac Island Airport, MI, États-Unis
  MCE – Merced Municipal Airport, CA, États-Unis
  MCF – MacDill Air Force Base (Tampa), FL, États-Unis
  MCG – McGrath Airport, AK, États-Unis
 MCH – Machala, Équateur
  MCI – Kansas City, MO, États-Unis
 MCJ – Maicao, Colombie
  MCK – McCook (Municipal Airport), NE, États-Unis
  MCL – McKinley National Park Airport, AK, États-Unis
 MCM – Héliport de Monaco, Monaco
  MCN – Macon (Middle Georgia), GA, États-Unis
  MCO – Aéroport international d'Orlando, Orlando, FL, États-Unis
  MCP – Macapa, PA, Brésil
 MCQ – Miskolc, Hongrie
 MCR – Melchor de Mencos, Département du Petén, Guatemala
 MCS – Montes Caseros, Argentine
 MCT – Mascate, Oman
  MCU – Montluçon - Guéret, France
  MCV – McArthur River, Northern Territory, Australie
  MCW – Aéroport municipal de Mason City, IA, États-Unis
  MCX – Makhatchkala, DA, Russie
  MCY – Maroochydore, Queensland, Australie
  MCZ – Aéroport international Zumbi-dos-Palmares (Maceió), AL, Brésil

MD 

  MDA – San Antonio (Martindale AAF), TX, États-Unis
 MDB – Melinda, District de Stann Creek, Belize
 MDC – Manado (Sam Ratulangi), Indonésie
  MDD – Midland Airpark, TX, États-Unis
 MDE – Aéroport international José María Córdova (Medellín), Colombie
  MDF – Medford (Taylor County Airport), WI, États-Unis
 MDG – Mudanjiang, Chine
  MDH – Carbondale/Murphysboro, IL, États-Unis
  MDI – Aéroport de Makurdi, État de Benue, Nigeria
  MDJ – , OR, États-Unis
 MDK – Aéroport de Mbandaka, Mbandaka, République démocratique du Congo
 MDL – Aéroport international de Mandalay, Birmanie
 MDM – Munduku, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MDN – Madison Municipal Airport, IN, États-Unis
  MDO – Middleton Island Airport, AK, États-Unis
 MDP – Mindiptana, Indonésie
 MDQ – Mar del Plata, Argentine
  MDR – Medfra Airport, AK, États-Unis
 MDS – Middle Caicos, Turks & Caicos
  MDT – Aéroport international d'Harrisburg (Middletown), PA, États-Unis
 MDU – Mendi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MDV – Medouneu, Gabon
  MDW – Aéroport international Midway de Chicago, IL, États-Unis
 MDX – Mercedes, Argentine
 MDY – Midway Naval Air Facility, Midway Islands
 MDZ – Mendoza (El Plumerillo), Argentine

ME 

  MEA – Macae, RJ, Brésil
  MEB – Aéroport d'Essendon, Melbourne, Victoria, Australie
 MEC – Manta (Eloy Alfaro), Équateur
 MED – Aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz (Médine), Arabie saoudite
 MEE – Maré, îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie
 MEF – Melfi, Tchad
 MEG – Malange, Angola
 MEH – Mehamn, Norvège
  MEI – Meridian (Key Field), MS, États-Unis
  MEJ – Meadville (Port Meadville Airport), PA, États-Unis
 MEK – Meknes, Maroc
  MEL - Aéroport de Melbourne, Victoria, Australie
  MEM – Aéroport international de Memphis, TN, États-Unis
  MEN – Mende - Brenoux, France
  MEO – Manteo (Dare County), NC, États-Unis
 MEP – Mersing, Malaisie
 MEQ – Meulaboh, Indonésie
  MER – Merced (Castle Air Force Base), CA, États-Unis
 MES – Base aérienne Soewondo, (Polonia [MEdan Sumatra]), Indonésie
  MET – Moreton, Queensland, Australie
  MEU – Monte Dourado, Brésil
  MEV – Minden, (Douglas County Airport) NV, États-Unis
 MEW – Mweka, République démocratique du Congo
  MEX – Aéroport international de Mexico, Mexique
 MEY – Meghauli, Népal
 MEZ – Messina, Afrique du Sud

MF 

 MFA – Mafia Island, Tanzanie
 MFB – Monfort, Colombie
 MFC – Mafeteng, Afrique du Sud
  MFD – Mansfield Lahm Municipal Airport, OH, États-Unis
  MFE – Miller International Airport, TX, États-Unis
 MFF – Moanda, Gabon
 MFG – Muzaffarabad, Pakistan
  MFI – Marshfield Municipal Airport, WI, États-Unis
 MFJ – Moala, Fidji
 MFK – Mafeking, Afrique du Sud
  MFL – Mt. Full Stop, Australie
 MFM – Aéroport international de Macao, Chine
 MFN – Milford Sound, Nouvelle-Zélande
 MFO – Manguna, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MFP – Manners Creek, Northern Territory, Australie
 MFQ – Aéroport de Maradi, Niger
  MFR – Medford-Jackson County Airport, OR, États-Unis
 MFS – Miraflores, Colombie
 MFU – Mfuwe, Zambie
  MFV – Melfa (Accomack County), VA, États-Unis
  MFW – Miami/Fort Lauderdale/West Palm Beach, FL, États-Unis
  MFX – Altiport de Méribel, France
 MFY – Mayfaah, Yémen
 MFZ – Mesalia, Papouasie-Nouvelle-Guinée

MG 

 MGA – Aéroport international de Managua (Augusto Cesar Sandino), Nicaragua
  MGB – Mount Gambier, South Australia, Australie
  MGC – Michigan City Airport, IN, États-Unis
 MGD – Magdalena, Bolivie
  MGE – Marietta (Dobbins Air Reserve Base), GA, États-Unis
  MGF – Maringa, PR, Brésil
 MGG – Margarina, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MGH – Margate, Afrique du Sud
  MGI – Matagorda Peninsula Airport, TX, États-Unis
  MGJ – Montgomery (Orange County), NY, États-Unis
  MGL – Monchengladbach, Allemagne
  MGM – Montgomery (Dannelly Field), Alabama, États-Unis
 MGN – Maganque, Colombie
 MGO – Manea, Gabon
 MGP – Manga, Îles Salomon
 MGQ – Aéroport international de Mogadiscio (Petrella), Somalie
  MGR – Moultrie Municipal Airport, GA, États-Unis
 MGS – Mangaia, Îles Cook
  MGT – Millingimbi, Northern Territory, Australie
 MGU – Manaung, Burma
  MGV – Margaret River, Western Australia, Australie
  MGW – Morgantown Municipal Airport, WV), États-Unis
 MGX – Moabi, Gabon
  MGY – Dayton (General Airport), OH, États-Unis
 MGZ – Myeik (Mergui), Birmanie

MH 

 MHA – Mahdia, Guyana
 MHB – Auckland (Mechanics Bay), Nouvelle-Zélande
 MHD – Aéroport international Shahid Hashemi Nejad, Mashhad, Iran
  MHE – Mitchell Municipal Airport, SD, États-Unis
 MHF – Morichal, Colombie
  MHG – Mannheim, Allemagne
 MHH – Marsh Harbour, Abaco, Bahamas
  MHI – Aéroport de Moucha, Djibouti
  MHK – Manhattan Municipal Airport, KS, États-Unis
  MHL – Marshall Memorial Municipal Airport, MO, États-Unis
  MHM – Minchumina Airport, AK, États-Unis
  MHN – Mullen (Hooker County Airport), NE, États-Unis
  MHO – Mt. House, Western Australia, Australie
 MHP – Minsk-1 Airport, Biélorussie
 MHQ – Aéroport de Mariehamn, Finlande
  MHR – Sacramento (Mather Air Force Base), CA, États-Unis
  MHS – Mount Shasta, CA, États-Unis
  MHT – Aéroport régional de Manchester, NH, États-Unis
  MHU – Mount Hotham, Victoria, Australie
  MHV – Mojave Air and space port, CA, États-Unis
 MHX – Manihiki Island, Îles Cook
 MHY – Morehead, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MHZ – RAF Mildenhall, Suffolk, Royaume-Uni

MI 
  MIA – Aéroport international de Miami, FL, États-Unis
  MIB – Minot Air Force Base, ND, États-Unis
  MIC – Minneapolis (Crystal Airport), MN, États-Unis
  MID – Merida (Manuel Crecencio Rejon), Mexique
  MIE – Muncie (Delaware County Airport), IN, États-Unis
  MIF – Monahans (Roy Hurd Airport), TX, États-Unis
  MIG – Munich (Neubiberg Air Base), Allemagne
  MIH – Mitchell Plateau, Australie
  MII – Marilia, SP, Brésil
 MIJ – Mili Island (Mili Airport), îles Marshall
 MIK – Mikkeli, Finlande
 MIL – Milan (Metropolitan Area), Italie
  MIM – Merimbula, New South Wales, Australie
  MIN – Minnipa, South Australia, Australie
  MIO – Miami (Municipal Airport), OK, États-Unis
 MIP – Mitspeh Ramona, Israël
  MIQ – Omaha (Millard Airport), NE, États-Unis
 MIR – Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, Monastir (Skanes), Tunisie
 MIS – Misima, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MIT – Shafter (Minter Field), CA, États-Unis
 MIU – Maiduguri, Nigeria
  MIV – Millville Municipal Airport, NJ, États-Unis
  MIW – Marshalltown Municipal Airport, IA, États-Unis
 MIX – Miriti, Colombie
  MIZ – Mainoru, Northern Territory, Australie

MJ 

 MJA – Manja, Madagascar
 MJB – Mejit Island (Mejit Airport), Palau
 MJC – Man, Côte d’Ivoire
 MJD – Mohenjodaro, Pakistan
 MJE – Majkin, îles Marshall
 MJF – Mosjoen, Norvège
 MJG – Mayajiqua, Cuba
 MJH – Majma, Arabie saoudite
 MJI – Aéroport de Milaga (Mitiga), Libye
 MJJ – Moki, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MJK – Monkey Mia, Western Australia, Australie
 MJL – Mouila, Gabon
 MJM – Aéroport de Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo
 MJN – Majunga (Amborovy), Madagascar
  MJP – Manjimup, Western Australia, Australie
  MJQ – Jackson Municipal Airport, MN, États-Unis
 MJR – Miramar, Argentine
 MJS – Maganja da Costa, Mozambique
 MJT – Mytilène (Aerolimenas Odysseas Elytis), Lesbos, Grèce
 MJU – Mamuju, Indonésie
  MJV – Murcia (San Javier), Espagne
 MJY – Mangunjaya, Indonésie
  MJZ – Aéroport de Mirny, SA, Russie

MK 

 MKA – Marianske Lazne, Tchéquie
 MKB – Mekambo, Gabon
  MKC – Kansas City Downtown Airport, MO, États-Unis
 MKD – Metekel, Éthiopie
  MKE – Aéroport international General Mitchell de Milwaukee, WI, États-Unis
  MKF – Columbus (McKenna Army Air Field), GA, États-Unis
  MKG – Aéroport du comté de Muskegon, MI, États-Unis
 MKH – Mokhotlong, Lesotho
 MKI – Mboki, République centrafricaine
 MKJ – Makoua, République du Congo
  MKK – Molokai/Hoolehua (Kaunakakai), HI, États-Unis
  MKL – Jackson (McKellar-Sipes), TN, États-Unis
 MKM – Mukah, Sarawak, Malaisie
 MKN – Malekolon, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MKO – Muskogee (Davis Field), OK, États-Unis
 MKP – Makemo, Polynésie française
 MKQ – Merauke (Mopah), Indonésie
  MKR – Meekatharra, Western Australia, Australie
 MKS – Mekane Salem, Éthiopie
  MKT – Mankato Municipal Airport, MN, États-Unis
 MKU – Makokou, Gabon
  MKV – Mt. Cavenagh, Northern Territory, Australie
 MKW – Manokwari, Indonésie
 MKX – Mukalla, Yémen
  MKY – Mackay, Queensland, Australie
 MKZ – Aéroport international de Malacca, Malacca (Batu Berendam), Malaisie

ML 

 MLA – Aéroport international de Malte ([Malta Luqa]), Malte
  MLB – Melbourne International Airport, FL, États-Unis
  MLC – McAlester Regional Airport, OK, États-Unis
  MLD – Malad City Airport, ID, États-Unis
 MLE – Aéroport international de Malé, Maldives
  MLF – Milford Municipal Airport, UT, États-Unis
 MLG – Malang, Indonésie
  MLH – Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg, France
  MLI – Moline (Quad-City Airport), IL, États-Unis
  MLJ – Milledgeville (Baldwin County Airport), GA, États-Unis
  MLK – Malta Airport, MT, États-Unis
  MLL – Marshall Airport, AK, États-Unis
  MLM – Morelia, Mexique
  MLN – Melilla, Espagne
 MLO – Milos, Grèce
 MLP – Malabang, Philippines
 MLQ – Malalaua, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MLR – Millicent, South Australia, Australie
  MLS – Miles City (Frank Wiley Field), MT, États-Unis
  MLT – Millinocket Municipal Airport, ME, États-Unis
  MLU – Monroe Regional Airport, LA, États-Unis
  MLV – Merluna, Queensland, Australie
 MLW – Monrovia (Spriggs Payne), Liberia
 MLX – Malatva, Turquie
  MLY – Manley Hot Springs Airport, AK, États-Unis
 MLZ – Melo, Uruguay

MM 

 MMA – Malmo (Bulltofta), Suède
 MMB – Memanbetsu, Japon
  MMC – , Tamaulipas, Mexique
 MMD – Minami Daito Jima, Okinawa, Japon
  MME – Durham, Royaume-Uni
 MMF – Mamfe, Cameroun
  MMG – Mount Magnet, Western Australia, Australie
  MMH – Mammoth Lakes, CA, États-Unis
  MMI – Athens (McMinn County Airport), TN, États-Unis
 MMJ – Matsumoto, Japon
  MMK – Mourmansk, MUR, Russie
  MML – Marshall (Ryan Field), MN, États-Unis
  MMM – Middlemount, Queensland, Australie
  MMN – Stow (Minute Man Airfield), MA, États-Unis
 MMO – Maio, Cap-Vert
 MMP – Mompus, Colombie
 MMQ – M'Bala, République centrafricaine
  MMR – Austin (Camp Maybry), TX, États-Unis
  MMS – Marks (Selfs Airport), MS, États-Unis
  MMT – Columbia (McEntire National Guard), SC, États-Unis
  MMU – Morristown Municipal Airport, NJ, États-Unis
  MMV – McMinnville Municipal Airport, OR, États-Unis
 MMW – Moma, Mozambique
 MMX – Aéroport de Malmö, Suède
 MMY – Miyako Jima, Ryuku, Japon
 MMZ – Maïmana, Afghanistan

MN 

 MNA – Melangguane, Indonésie
 MNB – Moanda, République démocratique du Congo
 MNC – Nacala, Mozambique
  MND – Medina, CA, États-Unis
  MNE – Mungeranie, South Australia, Australie
 MNF – Mana, Fidji
  MNG – Maningrida, Northern Territory, Australie
 MNH – Minneriya, Sri Lanka (Sri Lanka, ehem. Ceylon)
 MNI – Montserrat (Bramble), Montserrat
 MNJ – Mananjary, Madagascar
 MNK – Maiana, Kiribati
 MNL – Aéroport international Ninoy Aquino (Manille), Philippines
  MNM – Menominee-Marinette Twin County, MI, États-Unis
  MNN – Marion Municipal Airport, OH, États-Unis
 MNO – Manono, République démocratique du Congo
 MNP – Maron, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MNQ – Monto, Queensland, Australie
 MNR – Mongu, Zambie
 MNS – Mansa, Zambie
  MNT – Minto Airport, AK, États-Unis
 MNU – Maulmyine, Birmanie
  MNV – Mountain Valley, Australie
  MNW – MacDonald Downs, Australie
  MNX – Manicore, AM, Brésil
 MNY – Mono, Îles Salomon
  MNZ – Manassas Municipal Airport, VA, États-Unis

MO 

 MOA – Moa, Cuba
  MOB – Mobile Regional Airport (Bates Field), AL, États-Unis
  MOC – Montes Claros, MG, Brésil
  MOD – Modesto City (Harry Sham Field), CA, États-Unis
 MOE – Momeik, Birmanie
 MOF – Maumere, Indonésie
 MOG – Monghsat, Birmanie
  MOH – Mohanbari, Inde
 MOI – Mitiaro, Îles Cook
 MOL – Molde, Norvège
 MOM – Moudjeria, Mauritanie
 MON – Mont Cook, Nouvelle-Zélande
  MOO – Moomba, Australie
  MOP – Aéroport municipal de Mount Pleasant, MI, États-Unis
 MOQ – Morondava, Madagascar
  MOR – Morristown (Moore-Murrell Airport), TN, États-Unis
  MOS – Elim (Moses Point Airport), AK, États-Unis
  MOT – Aéroport international de Minot, Dakota du Nord, États-Unis
  MOU – Mountain Village Airport, AK, États-Unis
  MOV – Moranbah, Queensland, Australie
  MOW – Moscou (Metropolitan Area), MOS, Russie
  MOX – Morris Municipal Airport, MN, États-Unis
 MOY – Monterrey, Colombie
 MOZ – Moorea - Temae, Îles de la Société, Polynésie française

MP 

 MPA – Mpacha, Namibie
  MPB – Miami (Chalk Seaplane Base), FL, États-Unis
 MPC – Muko Muko, Indonésie
 MPD – Mirpur Khas, Pakistan
  MPE – Madison (Griswold Airport), CT, États-Unis
 MPF – Mapoda, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MPG – Makini, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MPH – Malay, Philippines
 MPI – Mamitupo, Panama
  MPJ – Morrilton (Petit Jean Park), AR, États-Unis
 MPK – Mokpo, Corée du Sud
  MPL – Aéroport de Montpellier-Méditerranée, France
 MPM – Aéroport international de Maputo, Mozambique
 MPN – Mount Pleasant, Iles Falkland 
  MPO – Pocono Mountains Municipal Airport, PA, États-Unis
 MPP – Malatupo, Panama
 MPQ – Maan, Jordanie (Jordan, Haschemitische Königreich Jordanien)
  MPR – McPherson Airport, KS, États-Unis
  MPS – Mount Pleasant Municipal Airport, TX, États-Unis
 MPT – Maliana, Indonésie
 MPU – Mapua, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MPV – Barre/Montpelier (Edward F. Knapp), VT, États-Unis
 MPW – Aéroport de Marioupol, Donetsk, Ukraine
 MPX – Miyanmin, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MPY – Maripasoula, Suriname
  MPZ – Mount Pleasant Municipal Airport, IA, États-Unis

MQ 

  MQA – Mandora, Western Australia, Australie
  MQB – Macomb Municipal Airport, IL, États-Unis
 MQC – Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon
 MQD – Maquinchao, Argentine
  MQE – Marqua, Northern Territory, Australie
  MQF – Magnitogorsk, CHE, Russie
  MQH – Minaçu, GO, Brésil
  MQI – Quincy (Heliport), MA, États-Unis
  MQJ – Indianapolis (Mount Comfort Airport), IN, États-Unis
  MQL – Mildura, Victoria, Australie
 MQN – Mo i Rana (Rossvoll), Norvège
 MQP – Kruger Mpumalanga, Afrique du Sud
 MQQ – Moundou, Tchad
 MQR – Mosquera, Colombie
 MQS – Moustique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
  MQT – aéroport international de Sawyer, Marquette, Michigan, États-Unis
 MQU – Mariquita, Colombie
 MQV – Maiquetia (Simon Bolivar), Venezuela
  MQW – McRae (Telfair-Wheeler Airport), GA, États-Unis
 MQX – Makale, Éthiopie
  MQY – Smyrna Airport, TN, États-Unis

MR 

 MRA – Misurata, Libye
  MRB – Martinsburg (Shepherd Field), WV, États-Unis
  MRC – Columbia (Maury County), TN, États-Unis
 MRD – Merida, Venezuela
 MRE – Mara Lodges, Kenya
  MRF – Marfa Municipal Airport, TX, États-Unis
  MRG – Mareeba, Queensland, Australie
 MRH – May River, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MRI – Anchorage (Merrill Field), AK, États-Unis
 MRJ – Marcala, Honduras
  MRK – Marco Island Airport, FL, États-Unis
  MRL – Miners Lake, Australie
 MRM – Manare, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MRN – Morganton-Lenoir Airport, NC, États-Unis
 MRO – Masterton, Nouvelle-Zélande
  MRP – Marla, South Australia, Australie
 MRQ – Marinduque, Philippines
 MRR – Macara (J. M. Velasco Ibarra), Équateur
  MRS – Marseille Provence, France
  MRT – Mordak, Australie
  MRU – Plaisance - (Sir Seewoosagur Ramgoolam), Ile Maurice
  MRV – Mineralniye Vody, STA, Russie
 MRW – Morioka, Japon
 MRX – Margarita Island, Venezuela
  MRY – Monterey Peninsula Airport, CA, États-Unis
  MRZ – Moree, New South Wales, Australie

MS 

  MSA – Muskrat Dam, ON, Canada
 MSB – St. Maarten (Marigot), Antilles néerlandaises
  MSC – Mesa (Falcon Field), AZ, États-Unis
  MSD – Mount Pleasant Airport, UT, États-Unis
  MSE – Manston (Kent International), Angleterre, Royaume-Uni
  MSF – Mt. Swan, Northern Territory, Australie
 MSG – Matsaile, Lesotho
 MSH – Masirah, Oman
 MSI – Masalembo, Indonésie
 MSJ – Misawa, Japon
 MSK – Mastic Point, Bahamas
  MSL – Muscle Shoals Regional Airport, Alabama, États-Unis
 MSM – Masi Manimba, République démocratique du Congo
  MSN – Madison (Dane County), WI, États-Unis
  MSO – Aéroport international de Missoula, Montana, États-Unis
  MSP – Minneapolis-Saint-Paul, MN, États-Unis
 MSQ – Aéroport international de Minsk (Loshitsa), Belarus
  MSR – Munster (Greven), Allemagne
  MSS – Massena () (New York), États-Unis
 MST – Aéroport de Maastricht-Aix-la-Chapelle, Pays-Bas
 MSU – Aéroport international de Maseru (Moshoeshoe I International), Lesotho
  MSV – Monticello (Sullivan County), NY, États-Unis
 MSW – Massawa, Érythrée
 MSX – Massendjo, République du Congo
  MSY – aéroport international Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (Moisant Field), LA, États-Unis
 MSZ – Namibe (Mocamedes New Airport), Angola

MT 

 MTA – Matamata, Nouvelle-Zélande
 MTB – Monte Libano, Colombie
  MTC – Mount Clemens (Air National Guard), MI, États-Unis
  MTD – Mt. Sanford, Northern Territory, Australie
  MTE – Monte Alegre, PA, Brésil
 MTF – Mizan Teferi, Éthiopie
  MTG – Mato Grosso, MG, Brésil
  MTH – Marathon Airport, FL, États-Unis
 MTI – Mosteiros, Cape Verde
  MTJ – Montrose Regional Airport, CO, États-Unis
 MTK – Makin, Kiribati
  MTL – Maitland, New South Wales, Australie
  MTM – Metlakatla Airport, AK, États-Unis
  MTN – Baltimore (Martin State Airport), MD, États-Unis
  MTO – Mattoon/Charleston (Coles County), IL, États-Unis
  MTP – Montauk Airport, NY, États-Unis
  MTQ – Mitchell, Queensland, Australie
 MTR – Monteria, Colombie
 MTS – Aéroport de Matasapha, Manzini (Matasapha), Swaziland
  MTT – Minatitlan, Mexique
 MTU – Montepuez, Mozambique
 MTV – Mota Lava, Vanuatu
  MTW – Manitowoc County Airport, WI, États-Unis
  MTX – Fairbanks (Metro Field), AK, États-Unis
  MTY – Aéroport international de Monterrey (General Mariano Escobedo), Mexique
 MTZ – Masada, Israël

MU 

 MUA – Munda, New Georgia Is., Îles Salomon
 MUB – Maun, Botswana
  MUC – Munich (Franz Josef Strauss), Allemagne
 MUD – Kabalega Falls/Murchison Falls, Ouganda
  MUE – Kamuela (Waimea-Kohala Airport), HI, États-Unis
 MUF – Muting, Indonésie
  MUG – Mulege, Mexique
 MUH – Marsa Matrum (Mersa Matruh), Égypte
  MUI – Indiantown (Muir Army Air Field), PA, États-Unis
 MUJ – Mui, Éthiopie
 MUK – Mauke, Îles Cook
  MUL – Moultrie (Spence Airport), GA, États-Unis
 MUM – Mumias, Kenya
 MUN – Maturin, Venezuela
  MUO – Mountain Home (Air Force Base), ID, États-Unis
  MUP – Mulga Park, Northern Territory, Australie
  MUQ – Muccan, Western Australia, Australie
 MUR – Marudi, Sarawak, Malaisie
 MUS – Marcus Islands, Japon
  MUT – Muscatine Municipal Airport, IA, États-Unis
  MUU – Mount Union (Huntingdon County), PA, États-Unis
  MUV – Philadelphia (Mustin ALF), PA, États-Unis
 MUW – Mascara, Algérie
 MUX – Multan, Pakistan
 MUY – Mouyondzi, République du Congo
 MUZ – Musoma, Tanzanie

MV 

 MVA – Myvatn (Reykjahlidh), Islande
 MVB – Franceville (M'Vengue), Gabon
  MVC – Monroeville (Monroe County Airport), Alabama, États-Unis
 MVD – Montevideo Aéroport international de Carrasco, Uruguay
  MVE – Montevideo (Chippewa County), MN, États-Unis
  MVF – Mossoro, RN, Brésil
 MVG – Mevang, Gabon
  MVH – Macksville (Smith Field), KS, États-Unis
 MVI – Manetai, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MVJ – Mandeville, Jamaica
  MVK – Mulka, South Australia, Australie
  MVL – Morrisville-Stowe State Airport, VT, États-Unis
  MVM – Kayenta Airport, AZ, États-Unis
  MVN – Mount Vernon Airport, IL, États-Unis
 MVO – Mongo, Tchad
 MVP – Mitu, Colombie
 MVQ – Mogilev, Mahiliow, Belarus
 MVR – Maroua (Salak), Cameroun
  MVS – Mucuri, BA, Brésil
 MVT – Mataiva, Polynésie française, France
  MVU – Musgrave, Queensland, Australie
  MVV – Altiport de Megève, France
  MVW – Mount Vernon (Barker Airport), WA, États-Unis
 MVX – Minvoul, Gabon
  MVY – Martha's Vineyard (Vineyard Haven), MA, États-Unis
 MVZ – Masvingo, Zimbabwe

MW 

  MWA – Marion (Williamson County), IL, États-Unis
  MWB – Morawa, Western Australia, Australie
  MWC – Milwaukee (Lawrence J. Timmerman), WI, États-Unis
 MWD – Mianwali, Pakistan
 MWE – Merowe, Soudan
 MWF – Maewo, Vanuatu
 MWG – Marawaka, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MWH – Moses Lake (Grant County Airport), WA, États-Unis
 MWI – Maramuni, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MWJ – Matthews Ridge, Guyana
 MWK – Matak, Indonésie
  MWL – Mineral Wells Airport, TX, États-Unis
  MWM – Windom Municipal Airport, MN, États-Unis
 MWN – Mwadui, Tanzanie
  MWO – Middletown (Hook Field), OH, États-Unis
 MWP – Mountain, Népal
 MWQ – Magwe, Birmanie
  MWS – Mount Wilson, CA, États-Unis
  MWT – Moolawatana, South Australia, Australie
 MWU – Mussau, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MWX – Moss Town (Exuma International), Bahamas
  MWY – Miranda Downs, Queensland, Australie
 MWZ – Mwanza, Tanzanie

MX 

  MXA – Manila Municipal Airport, AR, États-Unis
 MXB – Masamba, Indonésie
  MXC – Monticello (San Juan County), UT, États-Unis
  MXD – Marion Downs, Queensland, Australie
  MXE – Laurinburg-Maxton Airport, NC, États-Unis
  MXF – Montgomery (Maxwell AFB), Alabama, États-Unis
  MXG – Marlborough, MA, États-Unis
 MXI – Mati, Philippines
 MXJ – Minna, Nigeria
 MXK – Mindik, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  MXL – Mexicali (General Rodolfo S. Taboada), Mexique
 MXM – Morombe, Madagascar
  MXN – Aéroport de Morlaix Ploujean, France
  MXO – Monticello Municipal Airport, IA, États-Unis
 MXP – Milan (Malpensa), Italie
  MXQ – Mitchell River, Australie
 MXR – Mirgorod, Poltava, Ukraine
 MXS – Maota, Samoa
 MXT – Maintirano, Madagascar
  MXU – Mullewa, Western Australia, Australie
 MXX – Mora (Siljan), Suède
  MXY – McCarthy Airport, AK, États-Unis
 MXZ – Meixian, Chine

MY 

  MYA – Moruya, New South Wales, Australie
 MYB – Mayoumba, Gabon
 MYC – Maracay, Venezuela
 MYD – Malindi, Kenya
 MYE – Miyake Jima, Japon
  MYF – San Diego (Montgomery Field), CA, États-Unis
 MYG – Mayaguana, Bahamas
  MYH – Marble Canyon, AZ, États-Unis
  MYI – Murray Islands, Queensland, Australie
 MYJ – Matsuyama, Skikoku, Japon
  MYK – May Creek Airport, AK, États-Unis
  MYL – McCall Airport, ID, États-Unis
 MYM – Monkey Mountain, Guyana
 MYN – Mareb, Yémen
  MYO – Myroodah, Australie
 MYP – Mary, Turkménistan
  MYQ – Mysore, Inde
  MYR – Myrtle Beach (Air Force Base), SC, États-Unis
 MYS – Moyale, Province orientale, Éthiopie
 MYT – Myitkyina, Birmanie
  MYU – Mekoryuk Airport, AK, États-Unis
  MYV – Marysville (Yuba County Airport), CA, États-Unis
 MYW – Mtwara, Tanzanie
 MYX – Henyamya, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MYY – Aéroport de Miri, Sarawak, Malaisie
 MYZ – Monkey Island, Malawi

MZ 

  MZA – Muzaffarnagar, Inde
 MZB – Mocimboa da Praia, Mozambique
 MZC – Mitzic, Gabon
 MZD – Mendez, Équateur
 MZE – Manatee, Belize
 MZF – Mzamba, Afrique du Sud
 MZG – Makung, Taïwan
 MZH – Merzifon, Turquie
 MZI – Aéroport international de Mopti Ambodédjo, Mali
  MZJ – Marana (Pinal Airpark), AZ, États-Unis
 MZK – Marakei, Kiribati
 MZL – Manizales, Colombie
  MZM – Base aérienne 128 Metz-Frescaty, France
 MZN – Minj, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 MZO – Manzanillo, Cuba
 MZP – Motueka, Nouvelle-Zélande
 MZQ – Mkuze, Afrique du Sud
 MZR – Aéroport de Mazar-e-Charif, Afghanistan
 MZS – Mostyn, Malaisie
  MZT – Mazatlan (General Rafael Bueina), Mexique
  MZU – Muzaffarpur, Inde
 MZV – Mulu, Malaisie
 MZW – Mecheria, Algérie
 MZX – Mena, Éthiopie
 MZY – Mossel Bay, Afrique du Sud
  MZZ – Marion Municipal Airport, IN, États-Unis

Notes 

M